Herbert Ponting – fotografo ed esploratore britannico
 Ricky Ponting – ex crickettista australiano
 Thomas Ponting – ex nuotatore canadese